Eiaculazione si riferisce a:
Eiaculazione – emissione di sperma attraverso l'uretra
Eiaculazione femminile – espulsione di un fluido durante la stimolazione
Eiaculazione precoce – difficoltà o incapacità di controllare l'eiaculazione
Eiaculazione retrograda – malattia in cui lo sperma viene eiaculato nella vescica urinaria
Pre-eiaculazione – liquido trasparente, incolore o biancastro e viscoso espulso dall'uretra del pene dell'uomo in situazione di eccitazione sessuale